NDK est un sigle qui peut représenter :
 les nucléoside diphosphate kinases, des enzymes,
 le palais national de la culture de Sofia en Bulgarie (),
 NDK, une station du métro de Sofia,
 l'aéroport de Namorik aux	îles Marshall (code AITA).